Compañón (variante anticuada de compañero),  puede referirse a:

 el nombre común de la planta Himantoglossum robertianum;
 el nombre común de la planta Orchis mascula (Compañón de perro hembra);
 el nombre común de la planta Orchis morio' (Compañón de perro);
 El nombre común de la planta Ophrys apifera (Compañón de perro);
 el nombre común de la planta Platanthera bifolia.

Enlaces externos

Referencias